Потоцкий, Франциск:
* Потоцкий, Франц Викентьевич (1778—1853) — граф, сенатор.
 Потоцкий, Франциск Салезий (1700—1772) — польский военачальник.
 Потоцкий, Францишек Салезий (1877—1949) — польский политик, журналист и общественный деятель.